Кеймадас — наименование муниципалитетов в Бразилии:
 Кеймадас (Баия)
 Кеймадас (Параиба)